Всеукраинский учительский союз (ВУУС) — профессиональная организация учителей и деятелей народного образования. Создан в Киеве весной 1905 года по инициативе и участии Б. Д. Гринченко, В. Н. Доманицкого, С. А. Ефремова, В. Ф. Дурдуковского, В. М. Страшкевича, В. М. Чеховского, С. Ф. Черкасенко, Г. Ф. Шерстюка и др.

Первые организации украинских учителей начали создаваться ещё в начале 1905 года как местные отделения Всероссийского учительского союза. Первые съезды ВУУС состоялись в июне и декабре 1905 года, последующие — в июле 1906 и июне 1907 года. Отделения ВУУС действовали в Черниговской, Полтавской, Екатеринославской, Подольской, Херсонской и других губерниях. ВУУС принимал участие в съездах Всероссийского учительского союза, поддерживал его программу преобразования всех сфер жизни Российской империи, а следовательно, и народного образования на принципах свободы, демократизации и децентрализации, выступал за равное для всех граждан право на образование и уничтожение всех действующих в этом плане ограничений, введение общего бесплатного и обязательного обучения в начальной школе. Требование ВУУС, чтобы преподавание в школах велось на родном языке, привлекла к нему внимание украинского учительства, которое развернуло борьбу за национальные школы и образование. Во время реакционной политики правительства 1907—1910 гг. ВУУС и его местные организации прекратили своё существование.

ВУУС возродил деятельность в апреле 1917 года как профсоюзная организация учителей начальной и средней школы. Уже в конце 1918 года в 10 украинских губерниях действовало 78 организаций, которые объединяли около 20 тыс. человек. Два Всеукраинских съезда учителей, которые прошли в августе 1917 и январе 1919, определили главные принципы организации школьного и внешкольного образования на Украине. ВУУС образовал Центральное бюро, которое координировало деятельность всех его подразделений и организаций, издавал свой печатный орган — «Вільна українська школа». При Центральном бюро действовали также культурно-образовательная, финансово-экономическая, юридическая и медицинская комиссии, бюро труда. Активное участие в организации и деятельности ВУУС принимали С. Ф. Русова (председатель), А. Бакалинский, А. К. Дорошевич, П. И. Холодный, С. Черкасенко, Л. Т. Билецкий, Ф. П. Сушицкий и другие.

Литература 
 
 Манькивская Т. А. Профессиональные организации учителей Харьковской губернии в период национально-освободительных соревнований (1917—1921 гг.). // Сіверянський літопис, с. 137—146.
 Кизченко В. И. Первая российская революция и культурный процесс на Украине. К., 1984.
 Кукурудзяк М. З історії Всеукраїнської учительської спілки періоду Українських національно-визвольних змагань / М. Кукурудзяк, М. Собчинська // Симон Петлюра у контексті українських національно-визвольних змагань. Збірник наукових праць.- Фастів: Поліфаст, 1999.- с. 171—177.
 Сорочан Н. А. Всеукраїнська учительська спілка і проблеми управління освітою в Україні в 1917—1920 рр. / Н. А. Сорочан // Збірник Київського нац. лінгв. ун-ту. Серія «Історія, економіка, філософія.» Вип.10.- К.: Вид.центр КНЛУ, 2005. — с. 48-55.
 Д. Литовський. Становище та діяльність Всеукраїнської учительської спілки за доби Гетьманату Павла Скоропадського
 Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ-II). — Париж, Нью-Йорк, 1955. — Т. 1. — С. 322-331.
 Осташко Т. С. Всеукраїнська учительська спілка / Т. Осташко // Малий словник історії України.− К.: Либідь, 1997.- с. 100.
 
 Д. В. Литовський. Діяльність Всеукраїнської учительської спілки за перебування при владі радянських урядів у 1917—1921 роках // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Серія «Історія та географія». — Харків, 2011. — Вип. 40. Стор. 108—111

Образование на Украине
Организации, основанные в 1905 году
Появились в 1905 году на Украине